Винтербах (нем. Winterbach) — топоним.

 Винтербах (Зонвальд) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Винтербах (Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Винтербах (Ремсталь) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Винтербах (Швабия) — коммуна в Германии, в земле Бавария.